A 2009–2010-es magyar nemzeti női labdarúgó-bajnokság első osztálya (hivatalos nevén: Hummel Női NB I 2009–10) nyolc csapat részvételével 2009. augusztus 16-án  rajtolt. A címvédő a Viktória FC volt. A bajnokságot az MTK Hungária FC nyerte. Kieső nem volt.

A bajnokság csapatai 

A 2009–2010-es magyar nemzeti labdarúgó-bajnokság első osztályát nyolc csapat részvételével rendezték meg, melyből négy fővárosi, négy vidéki egyesület volt.

Végeredmény 

A bajnok MTK Hungária FC játékosai
Szőcs Réka (23),  Horváth Eszter (7), Rothmeisel Dóra (2), kapusok – Békefi Alexandra (17), Borics Barbara (11), Csemer Judit (2), Demeter Réka (25), Fehér Noémi (1), Gál Tímea (21), Godvár Katalin (5), Hegyi Szilvia (5), Jakab Kata (7), Jakus Mercédesz (1), Kókány Regina (1),  Méry Rita (28), Nagy Ágnes (4), Nagy Nikolett (6), Pinczi Anita (21), Schumi Mercédesz (14), Smuczer Angéla (28), Szabó Zsuzsanna (27), Tatai Krisztina (13), Tell Zsófia (25), Tóth I Alexandra (28), Vágó Fanny (27), Vesszős Mercédesz (26), Víg Viktória (8), Zvara Tímea (1).
Edző: Turtóczki Sándor

Az ezüstérmes Viktória FC-Szombathely játékosai
Szvorda Melinda (25),  Papp Eszter (6), kapusok – Borbély Otília (20), Horváth Nóra (15), Kovács Eszter (13), Lukács Lívia (4), Marsai Nikoletta (27), Megyeri Boglárka (28), Nagy Dóra (5), Papp Dóra (24), Pas Alexandra (7), Pulai Lilla (5), Rába Anita (14),  Rácz Zsófia (27), Szarvas Alexandra (28), Szuh Erika (28), Tálosi Szabina (20), Tischler Fruzsina (12), Tóth II Alexandra (26), Tóth Enikő (15), Tóth Gabriella (28), Tóth Klaudia (12), Uber Nikolett (1).
Edző: Hérincsné Markó Edina

A bronzérmes Győri Dózsa SE játékosai
Bősze Gabriella (17),  Horváth Kitti (9), Végi Katalin (5), kapusok – Beke Adrienn (26), Bogdán Alexandra (5), Csuti Melinda (16), Dobó Judit (5), Finta Orsolya (22), Jakab Petra (28), Jakab Réka (28), Kopácsi Barbara (19), Kovács Aliz (3), Nagy Hedvig (23), Pintér Éva (27),  Siska Odett (1), Soproni Krisztina (25), Szakács Mónika (5), Szalkai Rita (15), Szalontai Adrienn (2), Szórádi Nikolett (27), Szücs Adrienn (28), Tóközi Tímea (28).
Edző: Vígh Zsolt

Kereszttáblázat

Őszi idény

Tavaszi idény

Fordulók

Helyezések fordulónként 
 	 
A csapatok helyezései fordulóként, a kinyit gombra kattintva tekinthetőek meg

Vezetőedzők

Vezetőedző-váltások

A góllövőlista élmezőnye

Jegyzetek

Források 
 MLSZ adatbank
 www.noilabdarugas.hu

Magyar 1
Magyar 1
Magyar női labdarúgó-bajnokságok